Schlagbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Schlagbauer (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Albert Schlagbauer (1913–2001), deutscher Pädagoge
 Christoph Schlagbauer (* 1989), österreichischer Triathlet
 Rainer Schlagbauer (1949–2022), österreichischer Fußballspieler